

Persone 
 Anne-Aymone Giscard d'Estaing – moglie dell'ex presidente della Francia Valéry Giscard d'Estaing
 Charles Henri d'Estaing – ammiraglio e generale francese
 Guillaume Giscard d'Estaing – imprenditore francese
 Guillaume-Hugues d'Estaing – cardinale e vescovo francese
 Henri Giscard d'Estaing – imprenditore francese
 Louis Giscard d'Estaing – politico francese
 Olivier Giscard d'Estaing – politico francese
 Valéry Giscard d'Estaing – politico francese, presidente della Repubblica francese

Altro 
 D'Estaing – famiglia francese